Шабдух — село в Гумбетовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Цунди-Шабдухский“.

Географическое положение 
Расположено в 6 км к югу от районного центра села Мехельта.

Население 

Моноэтническое аварское село.

История 
В 1970 году село было разрушено землетрясением, в результате большая часть жителей была переселена в село Гамиях Новолакского района.

Почетным гражданином села является Мурадов Магомедкамил

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района